

Toponyme
 Lons est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine ;
 Lons-le-Saunier est une commune française, située dans le département du Jura et la région Franche-Comté.

Patronyme
 Guy de Lons fut évêque de Lescar (Pyrénées-Atlantiques) dans la première moitié du .

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme